Gagliano steht für:

 Gagliano (Geigenbauer), italienische Geigenbauerfamilie

Orte in Italien:
 Gagliano Aterno, Gemeinde in der Provinz L’Aquila
 Gagliano Castelferrato, Gemeinde in der Provinz Enna
 Gagliano del Capo, Gemeinde in der Provinz Lecce
 Gagliano di Catanzaro, Ortsteil der Gemeinde Catanzaro
 Gagliano, literarischer Name für Aliano, siehe Aliano #Carlo Levi

Gagliano ist der Familienname folgender Personen:
 Christophe Gagliano (* 1967), französischer Judoka
 Gaetano Gagliano (1884–1951), US-amerikanischer Mobster
 Marco da Gagliano (1582–1643), italienischer Komponist
 Michael Gagliano (* 1985), US-amerikanischer Pokerspieler
 Pietro Gagliano (* 1979), kanadischer Grafikdesigner
 Stefano Gagliano, italienischer Historiker